

Patronymes 
Chtcherbakov (masculin ; ) ou Chtcherbakova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Alexandre Chtcherbakov (1901–1945), homme politique soviétique,
 Anna Chtcherbakova (2004-) une patineuse artistique russe,
 Constantin Chtcherbakov (1963-), pianiste russe,
 Leonid Chtcherbakov (1927-), athlète soviétique, spécialiste du triple saut.
 Salavat Chtcherbakov (1955-), sculpteur russe

Autres 
Chtcherbakov, ancien nom de Rybinsk, ville de Russie,
L'aéronef Chtcherbakov .

Patronyme russe